Мыс:
 Мыс — участок суши, вдающийся в море, озеро, реку. Может быть сложен как коренными породами, так и наносами.
 Мыс — выступ на месте соединения крестца с V поясничным позвонком.

Населённые пункты 
Архангельская область
 Мыс — деревня в Ленском районе.

Вологодская область
 Мыс — деревня в Белозерском районе.
 Мыс — деревня в Васильевском сельском поселении Вашкинского района.
 Мыс — деревня в Роксомском сельском поселении Вашкинского района.
 Мыс — деревня в Верховажском районе.
 Мыс — деревня в Кирилловском районе, Алёшинское сельское поселение.
 Мыс — деревня в Кирилловском районе, Николоторжское сельское поселение.
 Мыс — деревня в Кирилловском районе, Суховерховский сельсовет.
 Мыс — деревня в Кирилловском районе, Ферапонтовский сельсовет.
 Мыс — деревня в Нюксенском районе.
 Мыс — деревня в Тотемском районе.
 Мыс — деревня в Усть-Кубинском районе, Богородское сельское поселение.
 Мыс — деревня в Усть-Кубинском районе, Никольское сельское поселение.
 Мыс — деревня в Шекснинском районе.

Иркутская область
 Мыс — село в Качугском районе.

Кировская область
 Мыс — деревня в Пижанском районе.
 Мыс — деревня в Унинском районе.

Костромская область
 Мыс — деревня в Буйском районе.

Ленинградская область
 Мыс — посёлок в Приозерском районе.

Нижегородская область
Мыс — деревня в городском округе Бор.

Омская область
 Мыс — село в Муромцевском районе.

Пермский край
 Мыс — деревня в Косинском районе.
 Мыс — деревня в Соликамском районе.
 Мыс — посёлок в подчинении города Чусового.
 Мыс — деревня в Юрлинском районе.

Свердловская область
 Мыс — деревня в Ирбитском районе.

Смоленская область
 Мыс — деревня в Духовщинском районе.

Удмуртия
 Мыс — деревня в Кезском районе.

Ярославская область
 Мыс — деревня в Даниловском районе.

См. также 
 Мысы
 Мысовская
 Мысовский
 Промонториум